House of Assembly steht für mehrere gesetzgebende Körperschaften:
 House of Assembly (Bahamas), Unterhaus der Bahamas
 House of Assembly (Barbados), Unterhaus von Barbados
 House of Assembly (Dominica), Unterhaus von Dominica
 House of Assembly of Eswatini, Unterhaus von Eswatini
 englische Bezeichnung des Maneaba ni Maungatabu, Einkammerparlament von Kiribati
 House of Assembly (St. Lucia), Unterhaus von St. Lucia
 House of Assembly (St. Vincent und die Grenadinen), Unterhaus von St. Vincent und den Grenadinen
 der frühere Name der Nationalversammlung von Simbabwe

Britische Überseegebiete:
 House of Assembly (Anguilla), Einkammerparlament
 House of Assembly (Bermuda), Unterhaus von Bermuda
 House of Assembly (Britische Jungferninseln), Einkammerparlament
 House of Assembly (Turks- und Caicosinseln), Einkammerparlament

Bundesstaaten:
 House of Assembly (South Australia), Unterhaus des australischen Bundesstaates
 House of Assembly (Tasmanien), Unterhaus des australischen Bundesstaates
 Nova Scotia House of Assembly, siehe Abgeordnetenhaus von Nova Scotia, Einkammerparlament der kanadischen Provinz
 Newfoundland and Labrador House of Assembly, siehe Abgeordnetenhaus von Neufundland und Labrador, Einkammerparlament der kanadischen Provinz